San Miguel – hiszpańska nazwa byłej misji jezuickiej w obecnej Brazylii, obiekt wpisany na listę UNESCO
 San Miguel – miasto w prowincji Buenos Aires w Argentynie
 San Miguel – miasto w Chile
 San Miguel – miasto w Ekwadorze
 San Miguel – kanton w Ekwadorze, w prowincji Bolívar
 San Miguel – miasto w Kolumbii
 San Miguel – miasto w Kostaryce
 San Miguel – miasto w Peru
 San Miguel – miasto w Salwadorze
 San Miguel – departament w Salwadorze
 San Miguel – wulkan w Salwadorze
 San Miguel – rzeka w Meksyku
 San Miguel – rzeka w Kolumbii
 San Miguel de Allende – miasto w Meksyku, w stanie Guanajuato na liście światowego dziedzictwa UNESCO

 Miejscowości w Gwatemali
 San Miguel Acatán – miasto i siedziba gminy w departamencie Huehuetenango, 
 San Miguel Dueñas – miasto i siedziba gminy w departamencie Sacatepéquez
 San Miguel Ixtahuacán – miasto i siedziba gminy w departamencie San Marcos

 Miejscowości w USA
 San Miguel – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima
 San Miguel – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 San Miguel – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 San Miguel – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Luis Obispo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Miguel (ang. San Miguel County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo San Miguel (ang. San Miguel County) – w stanie Nowy Meksyk

Inne
 San Miguel Island – jedna z Channel Islands leżąca u wybrzeży Kalifornii